Гава́йи () — округ в штате Гавайи, США. Находится целиком на острове Гавайи.

Население округа:
 перепись 2000 года — 148 676 человек
 перепись 2010 года — 185 079 человек.
Административный центр и самый большой город — Хило, Хило (аэропорт). Второй по размеру город — Каилуа, Кона (аэропорт).

География 
Согласно бюро переписи населения США общая площадь округа — 13 174 км², из которых:
 10 433 км² — суша
 2742 км² (6,66 %) — вода, в том числе маленькое горное озеро Ваиау.

Округ занимает 62,7 % от территории штата — это самый высокий показатель в США.

Районы 
В округе 9 районов:

Статистически обособленные местности
 Аиналоа (Ainaloa)
 Ваиколоа-Виллидж (Waikoloa Village)
 Ваимеа (Waimea)
 Ваинаку (Wainaku)
 Волкейно (Volcano)
 Иден-Рок (Eden Roc)
 Каилуа (Kailua)
 Калаоа (Kalaoa)
 Капаау (Kapaau)
 Кахалуу-Кеаухоу (Kahaluu-Keauhou)
 Кеаау (Keaau)
 Кеалакекуа (Kealakekua)
 Кеокеа (Keokea)
 Кёртистаун (Kurtistown)
 Кукуихаэле (Kukuihaele)
 Кэптайн-Кук (Captain Cook)
 Лаупахоэхоэ (Laupahoehoe)
 Леилани-Истейтс (Leilani Estates)
 Маунтин-Вью (Mountain View)
 Наалеху (Naalehu)
 Нанавале-Истейтс (Nanawale Estates)
 Оркидлендс-Истейтс (Orchidlands Estates)

 Паауило (Paauilo)
 Папаикоу (Papaikou)
 Паукаа (Paukaa)
 Пахала (Pahala)
 Пахоа (Pahoa)
 Пепеэкео (Pepeekeo)
 Пуако (Puako)
 Ферн-Форест (Fern Forest)
 Ферн-Эйкерс (Fern Acres)
 Хавайиан-Бичис (Hawaiian Beaches)
 Хавайиан-Оушен-Вью (Hawaiian Ocean View)
 Хавайиан-Парадайс-Парк (Hawaiian Paradise Park)
 Хавайан-Эйкерс (Hawaiian Acres)
 Хави (Hawi)
 Халаула (Halaula)
 Хило (Hilo)
 Холуалоа (Holualoa)
 Хонало (Honalo)
 Хонаунау-Напоопоо (Honaunau-Napoopoo)
 Хонокаа (Honokaa)
 Хоному (Honomu)

Другие
 Ахуалоа (Ahualoa)
 Ваиохину (Waiohinu)
 Хакалау (Hakalau)

Охраняемые природные зоны 

 Хавайи-Волкейнос — национальный парк (1916)
 Пуухонуа-о-Хонаунау — исторический парк (1955)
 Пуукохола-Хеиау — историческое место
 Кеалакекуа (бухта) — историческое место и морской заповедник.

 Ала-Кахакаи (Ala Kahakai National Historic Trail) — историческая дорога
 Калоко-Хонокохау (Kaloko-Honokohau National Historical Park) -исторический парк
 Кона-Форист (Kona Forest National Wildlife Refuge) — лес
 Хакалау-Форист (Hakalau Forest National Wildlife Refuge) — лес

Примечания

Ссылки 

 County website
 Mayor’s office
 Volcanoes National Park

Округа Гавайев